Абдул Рахім — афганський легкоатлет
 Абдул Рахман Рахім — малайзійський дипломат і художник
 Тахар Рахім — французький актор